Peter Gromer ist der Name folgender Personen:

* Peter Gromer (Fußballspieler) (* 1955), deutscher Fußballspieler und Trainer 
 Peter Thomas Gromer (* 1978), deutscher Musiker